Климе́нт X (; в миру Эмилио Бонавентура Альтьери, ; ) — Папа Римский с 29 апреля 1670 года по 22 июля 1676 года.

Ранние годы 
Эмилио Алтьери родился 13 июля 1590 года в Риме, в семье Лоренцо Алтьери и венецианки Виктории Дельфини. Семья Алтьери принадлежала к древней римской знати и пользовались уважением в течение нескольких столетий. Иногда Алтьери заключали альянсы с родами Колонна и Орсини. Во время предыдущих понтификатов Алтьери занимали важные церковные должности.

После окончания учебы Альтьери был отправлен в помощь нунцию в Польше, а по возвращении в Рим назначен епископом Камерино. Папа Урбан VIII (1623—1644) поручил ему проведение работ, направленных на защиту территории Равенны от разлива реки По. Папа Иннокентий X (1644—1655) послал его в качестве апостольского нунция в Неаполь, где он оставался в течение восьми лет. Ему приписывают восстановление мира после восстания Мазаньелло. Папа Александр VII (1655—1667) вновь доверил ему миссию в Польшу.

Папа Климент IX (1667—1669) назначил его ответственным за финансы Церкви, а в 1667 году — секретарем Конгрегации епископов. Незадолго до своей смерти Климент IX сделал его кардиналом. К тому времени Алтьери было уже около семидесяти девяти лет, и Климент IX, делая его членом Священной Коллегии, сказал ему: «Вы будете нашим преемником».

Избрание 
После похорон Климента IX шестьдесят два кардинала 20 декабря 1669 года начали конклав. Сорок два голоса были необходимы для избрания папы, и бурная дискуссия продолжалась в течение четырех месяцев. Кардинал Джованни Конти получил двадцать два голоса, кардинал Роспильози, племянник покойного папы, — тридцать, или, как говорят некоторые, тридцать три, а кардинал Черри — двадцать три голоса.

Наконец, кардиналы договорились прибегнуть к старому способу избрания папы при отсутствии согласия — предложили тиару самому пожилому кардиналу, почти восьмидесятилетнему Эмилио Алтьери, отчасти это было обусловлено тем, что Эмилио будучи человеком высоких моральных качеств, был очень хорошим дипломатом, долго и ревностно служащим церкви. За него высказались пятьдесят девять кардиналов, а против — лишь два. Однако сам Алтьери возразил: «Я слишком стар, чтобы нести такую ношу». Указывая на кардинала Бранкаччьо, Алтьери сказал, что он — тот, кого следует избрать. Но в конце концов, со слезами на глазах, он принял папскую тиару и был коронован 11 мая под именем Климента X, в честь своего благодетеля, папы Климента IX.

Папство 

Восьмидесятилетний Папа усыновил своего племянника Палуццо, дав ему фамилию Алтьери и назначив кардиналом-непотом. Палуццо-Алтьери не замедлил обогатить собственную семью.

Как и все понтифики, Климент X отправил послания христианским правителям с призывом любить друг друга и доказывать свою любовь к Всевышнему с помощью доверия, щедрости и благоразумия. Особенно папа пытался наладить отношения между Испанией и Францией.

Канонизация 
12 апреля 1671 года Климент X канонизировал пять святых — Каетана Тиенского, Франсиско Борджа, Филиппа Бенития, Людовика Бертрана и Розу Лимскую.

Климент X подтвердил льготы, предоставленные папой Григорием XIII (1572—1585) Немецкому колледжу в Риме. 13 января 1672 года Климент X урегулировал формальности, которые необходимо было соблюдать при перемещении мощей святых со священных кладбищ. Никто не должен был перемещать такие реликвии без разрешения кардинала-викария. Они не должны были подвергаться почитанию верующих, если ранее этого не одобрил тот же кардинал.

В 1676 году Лоренцо Бернини создал одну из его последних статуй, бюст Климента X.

Внешняя политика 
11 ноября 1673 года гетман Ян III Собеский разбил турок под Хотином. Папская дипломатия была склонна поддержать Собесского в борьбе с Турцией, но при условии, что будут сохранены интересы Габсбургов. Победа Контрреформации в Польше должна была содействовать укреплению роли этой страны как «форпоста христианства на Востоке». Данную роль ей отвело папство ценой государственных и национальных интересов поляков.

В 1673 году в Рим прибыли послы от русского царя Алексея Михайловича. Он запросил у папы титул царя, который, однако, он уже возложил на себя. Папа помнил, что русский царь оказал сильную финансовую помощь Яну Собескому в борьбе против турецких захватчиков. Но Павел Гаврилович Менезий, шотландец, который был послом, так и не смог получить подтверждение царского титула Алексея Михайловича, хотя и был принят с большим радушием. Русский царь не исповедовал католическую веру, поэтому папа не решился разрешить ему носить царский титул, чтобы не ссориться с королём Польши.

Климент X, видя результаты миссионерства в Канаде, решил учредить там епископство Квебек, зависимое напрямую от Святого Престола. Первым епископом стал Франсуа де Монморанси-Лаваль.

Местное управление 
Между тем в Риме была причина опасаться неприятностей. Кардинал Палуцци-Алтьери, который был во главе правительства, решив увеличить доходы, установил новый налог в три процента на ввоз любых товаров в город, в том числе товаров для кардиналов и послов. Хотя правительство выразило недовольство, что послы превысили свои привилегии, дипломатический корпус проявил недовольство. Кардиналы также сначала жаловались, хотя и с умеренностью.

Палуцци утверждал, что Климент X в его собственном государстве может сделать все, что пожелает. Тогда послы Империи, Франции, Испании и Венеции послали своих секретарей требовать аудиенции у Папы Римского. Обер-камергер ответил, что папа в этот день занят, и так четыре дня подряд. Климент X, узнав, что произошло, заявил, что он не давал такой приказ. Тогда послы отправились на аудиенцию к Палуцци, но тот не только отказался их принять, но и закрыл двери и увеличил охрану в Папском дворце.

Конфликт продолжался в течение более чем одного года, и Климент X, который не любил скандалов, в конце концов передал этот вопрос на решение совету. Через некоторое время после этого кардинал Палуцци заявил, что на самом деле он никогда не относил послов к тем, на кого распространяется его указ.

Королева Швеции Кристина, принявшая католицизм и переехавшая в Рим в декабре 1655 года, вынудила Климента X запретить обычай прогонять евреев по улицам во время карнавала. В 1686 году она издала декларацию, по которой римские евреи были взяты под её защиту.

Юбилейный год 
В год 1675-й Климент X организовал празднование очередного Юбилейного года. Несмотря на свой возраст, он посетил церкви, сожалея, что подагра помешала ему совершить все паломничества, что он задумал. Он двенадцать раз являлся в больницу Троицы, чтобы омывать ноги паломникам, а после церемонии раздавал им подарки.

Смерть 

22 июля 1676 года мучения от подагры стали настолько сильными, что Климент умер. Ему было восемьдесят шесть лет, таким образом он является самым пожилым папой XVII в. Климент X управлял церковью шесть лет, два месяца и двадцать четыре дня. Его гробница находится в базилике Святого Петра.

Другие достижения 
Климент трудился, чтобы сохранить мир в Европе, хотя этому угрожали амбиции Людовика XIV (1643—1715), заявлявшего претензии на контроль над церковными доходами. Он также украсил мост Сант-Анджело десятью статуями ангелов из каррарского мрамора, которые можно увидеть там до сих пор.

Климент X инициировал строительство двух фонтанов, украшающих Площадь Святого Петра.

Климент X обладая от природы добрым и мягким нравом, был очень успешным дипломатом. Он умел находить компромиссы и улаживать скандалы. Миролюбивая политика Климента X привела к увеличению престижа папского двора, временному перемирию между Францией и Габсбургами и распространению влияния католической церкви. Именно благодаря усилиям Климента, контрреформация одержала окончательную победу в Польше, сделав её одной из самых католических стран мира. Единственной его большой ошибкой можно признать назначение кардиналом своего племянника Палуццо, который портил жизнь папе как только мог.

Литература 
 
 Herbermann, Charles, ed. (1913). «Pope Clement X». Catholic Encyclopedia. Robert Appleton Company.

Примечания 

Кардиналы Климента IX
Апостольские нунции в Неаполе
Епископы Камерино
Церковные деятели XVII века